Renault Talisman — среднеразмерный автомобиль компании Renault. Серийно выпускается с 2015 года. Talisman создан на новой платформе Common Module Family. В Южной Корее продаётся как Renault Samsung SM6. Автомобиль был представлен в  2015 году на автосалоне во Франкфурте в кузовах седан и универсал.. Производство модели завершилось в феврале 2022 года. В Россию автомобиль Renault Talisman официально не поставлялся.

Безопасность

Примечания

Ссылки 

Talisman